Южная Калифорния — урбанизированная территория в южной части американского штата Калифорния.

Примечания

Ссылки
Historical Society of Southern California
Cities in Southern California

География Калифорнии